Eden é uma banda da gospel da Alemanha iniciada em 1978 pela gravadora Pila Music. São utilizados arranjos com violino, flauta e teclado.

Membros 

 Armin Dressler - Bateria
 Hans Müller - Bateria
 Michael Claren - vocal
 Hans Fritzsch - Guitarras
 Michael Dierks
 Dirk Schmalenbach
 Mario Schaub
 Michael Wirth
 Jolie Claren, Anne Dierks, Irene Heidenreich, Annette Schmalenbach (†1998) - vocal
 Markus Egger - Vocal convidado na primeira produção de "Erwartung" e algumas performances ao vivo

Discografia 
 Erwartung 1978
 Perelandra 1979/1980
 Heimkehr 1980

Ligações externas 
 
 

Bandas da Alemanha
Bandas de rock cristão
Bandas formadas em 1978